Betlach puede referirse a los siguientes topónimos:

 Bettlach, comuna del departamento de Alto Rin (Francia).
 Bettlach, comuna del cantón de Soleura (Suiza).